Jean-Marc Pontvianne (1994) – triplista francese
 Ricoo Pontvianne (1943-2018) –  cestista e allenatore di pallacanestro messicano